Лаппмарк, также Лаппмаркен () — историческое название северной части Швеции (включавшей территорию современной Финляндии), населённой преимущественно саамами. 

Территория Лаппмарка приблизительно соответствует историческим провинциям Лаппланд (Швеция) и Лаппи (Финляндия), но 
могла пониматься и шире, включая территории Вестерботтена, Норрботтена, Емтланда, а также губернии (фюльке) Финнмарк в Норвегии.

Области Лаппмарка 
По крайней мере с начала XIV века до 1550 года в северных районах Швеции биркарлы обладали монополией на торговлю с саамами. За это право они ежегодно платили короне, защищавшей их права. Биркарлы, которые жили в низовьях Турнеэльвен, Лулеэльвен и Питеэльвен, разделили эту территорию на отдельные регионы (лаппмарки), географически представлявшие собой долины рек с прилегающими территориями. Так появились шесть лаппмарков:
 Кеми-Лаппмарк (с 1809 года в составе Финляндии)
 Луле-Лаппмарк
 Люкселе-Лаппмарк
 Оселе-Лаппмарк
 Пите-Лаппмарк
 Турне-Лаппмарк (в XVI веке простирался до Норвежского моря, в XVII веке включал в себя всё плоскогорье Финмаркен, входя в состав то Швеции, то Финляндии, то Норвегии)

Эти территории превратились в административные единицы, когда Густав Васа в 1550 году отменил привилегии биркарлов, позволив своим фогтам напрямую взимать налог с саамов.

Литература 
 Kvenangen, Per Guttorm; Samernas historia (1996), ISBN 91-7716-052-5
 Lundmark, Lennart; Samernas skatteland (2006), ISBN 91-85190-78-0
 Sköld, Peter; Samerna och deras historia (1993), ISSN 0283-9717

Исторические области Швеции
История саамов